Михаил Голованов:
 Голованов, Михаил Алексеевич (род. 1957) — российский дипломат.
 Голованов, Михаил Григорьевич (1901—1989) — Герой Социалистического Труда.